Riebeling steht für:

 Riebeling (Montana), ein Ort im Lewis and Clark County im US-Bundesstaat Montana

Riebeling ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Riebeling (* 1978), deutscher Schauspieler